Эфрос — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Эфрос, Абрам Маркович (1888—1954) — русский и советский искусствовед, поэт, переводчик.
 Эфрос, Александр Львович (Alexander Efros, род. 1950) — советский и американский физик.
 
 Эфрос, Анатолий Васильевич (1925—1987) — советский режиссёр театра и кино, педагог.
 Эфрос, Виктор Валентинович (1930—2018) — советский и российский учёный в области машиностроения, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Эфрос, Герасим Григорьевич (1902—1979) — художник-карикатурист, график.
 Эфрос, Евдокия Исааковна (Дуня Эфрос, в замужестве Коновицер; 1861—1943) — возлюбленная и невеста А. П. Чехова, жена издателя Е. З. Коновицера.
 Эфрос, Леонид Моисеевич — предприниматель и экономист.
 Эфрос, Наталья Давыдовна (1889—1989) — литературовед, переводчик, жена А. М. Эфроса.
 Эфрос, Николай Ефимович (1867—1923) — русский театральный критик, сценарист и драматург, переводчик, историк театра.
 Эфрос, Нина Соломоновна (также Семёновна, урождённая Фарфель, известна как Нина Катерли; род. 1934) — писатель и публицист.

Двойная фамилия 
 Хадживатов-Эфрос, Константин Константинович (род. 1968) — театральный режиссёр, литератор.

Также 
 Миреле Эфрос — героиня одноимённой пьесы Я. М. Гордина (идиш, 1898).

 Эфрон